Montereau (Loiret), municipi del departament del Loiret, a la regió de Centre (França) 
 Montereau-Fault-Yonne, municipi de la regió de Borgonya, departament del Yonne
 Montereau-sur-le-Jard, municipi francès, situat al departament de Sena i Marne